«Курьер» () — экшн-триллер совместного производства США и Великобритании с Ольгой Куриленко, Гэри Олдменом, Дермотом Малруни и Уильямом Моусли в главных ролях.

Премьера в США состоялась 22 ноября, в Великобритании 20 декабря. В России фильм вышел 12 декабря 2019 года.

Сюжет 
На первый взгляд, она (Ольга Куриленко) всего лишь курьер на чёрном мотоцикле, стремительно пронзающем ночной Лондон. Но даже в огромном мегаполисе красотке удаётся ускользнуть от уличных камер, и её имя невозможно найти ни в одной базе данных. Именно она, дерзкая и неуловимая, бросит вызов могущественному криминальному боссу (Гэри Олдмен). И ему лучше не знать, кто на самом деле эта взрывная брюнетка…

В ролях 
 Ольга Куриленко — Курьер
 Гэри Олдмен — Изекиль Мэннингс
 Амит Шах — Ник Мерч
 Алисия Агнесон — агент Симмондс
 Грег Орвис — Снайпер
 Крэйг Конуэй — агент Парлоу
 Уильям Моусли — агент Брайант
 Дермот Малруни — специальный агент Робертс
 Каллиопе Джейн Тейлор — Элис Маннингс

Производство 
В октябре 2018 года было анонсировано, что в фильме сыграет Ольга Куриленко, режиссёром выступит Закари Адлер, сценаристами — Адлер, Джеймс Эдвард Баркер, Энди Конуэй и Ники Тейт. Тогда же были названы продюсеры картины: Марк Голдберг и Джеймс Эдвард Баркер (компании Signature Films и Rollercoaster Angel Productions соответственно). В январе 2019 года к касту присоединился Гэри Олдмен, в феврале — Дермот Малруни, Уильям Моусли, Амит Шах, Алисия Агнесон и Крэйг Конуэй.

Съёмки начались в феврале 2019 года.

Релиз 
Компания Lionsgate выпустила триллер «Курьер» в США 22 ноября 2019 года. В Великобритании он вышел 20 декабря. Прокат картины в России начался 12 декабря 2019 года.

Маркетинг 
Локализованный трейлер фильма был опубликован в интернете 24 октября.

Примечания 

Фильмы США 2019 года
Фильмы Великобритании 2019 года